Teichrode ist der Name folgender Orte:

 Teichrode, früherer Name von Tuchorza, Gemeinde in Siedlec (Großpolen), Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Teichrode, früherer Name von Teicha (Rietschen), Sachsen, Deutschland